Osterkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Osterkamp (Sänger) (1896?–1957), deutscher Sänger
 Ernst Osterkamp (* 1950), deutscher Literaturwissenschaftler
 Herbert Osterkamp (1894–1970), deutscher Offizier, General der Artillerie im Zweiten Weltkrieg
 Ilona Osterkamp-Weber (* 1976), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Jana Osterkamp (* 1977), deutsche Rechtshistorikerin
 Rigmar Osterkamp (* 1944), deutscher Wirtschaftswissenschafter
 Theodor Osterkamp (1892–1975), deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Ute Osterkamp, auch Ute Holzkamp-Osterkamp (* 1935), deutsche Psychologin
 Wilfried Osterkamp (* 1956), deutscher Fußballspieler